Dukong (Tanjung Pandan), een plaats in Indonesië
Dukong (Simpang Pesak), een plaats in Indonesië